Paskalahti kan syfta på följande platser:

Finland 

 Paskalahti (sjö, lat 60,29, long 21,96), Egentliga Finland, 
 Paskalahti (sjö, lat 60,38, long 21,85), Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar